Лубенська ЗОШ I—III ступенів № 1 — загальноосвітня школа I—III ступенів № 1, розташована у місті Лубнах (районний центр Полтавської області).

Загальні дані 

Лубенська ЗОШ I—III ступенів № 1 міститься у просторому спеціально зведеному у перше десятиліття по війні приміщенні, і розташована за адресою:
 вул. Ярослава Мудрого, буд. 25/1, м. Лубни—37500 (Полтавська область, Україна).
У школі навчаються понад 820 учнів.

Педколектив навчального закладу — понад 50 вчителів. Директор школи — Тетяна Григорівна Сергієнко.

З історії 

Історія першої лубенської школи почалася задовго до будівництва приміщення нової школи на місці колишньої Лубенської чоловічої гімназії, яке було здійснено в тому числі зусиллями тодішнього керівника навчального закладу Г. І. Сурмила в 1959 році, що, таким чином, вважається датою заснування сучасної ЗОШ № 1 Лубен.

Від 1961 року протягом понад десятиліття навчальний заклад очолювала Н. В. Проценко. Школа тоді по праву вважалася найкращою в місті і відомою далеко за його межами, адже велика кількість випускників закінчувала школу з золотою та срібною медалями, вступала на навчання до найпрестижніших ВУЗів Радянського Союзу, прославляли рідну школу також юні спортсмени. В 1972 році Наталія Всеволодівна Проценко вийшла на пенсію за віком, але ще довгі роки не розлучалася зі своєю школою.

Наступний директор школи (від 1972 року) — І. С. Шведько, за фахом учитель фізики взяв курс на технізацію навчального процесу. В цей час школа перейшла на кабінетну систему, були запроваджені технічні засоби навчання. Зокрема, у 1976—77 роках у школі був створений технічний центр та радіостудія, з якої транслюються щотижневі шкільні радіоновини. Наприкінці 1970-х школа придбала вітчизняні відеомагнітофони, і навіть були здійснені спроби залучити їх у навчальний процес. У період 1981—83 років проводилась велика організаційно-підготовча робота зі створення в навчальному закладі телестудії. І 16 вересня 1983 року о 15-00 відбулася перша телепередача (замкнена система), а в жовтні в школі відбувся обласний семінар завідувачів райвно та міськвно по питанню «Використання ТЗН у навчально-виховному процесі». Відтак, незабаром школа стала опорною школою Інституту Педагогіки Академії педагогічних наук України з питань впровадження ТЗН у навчально-виховний процес.

Від 25 серпня 1985 року школу очолив 6-й за ліком (якщо рахувати по війні) директор — В. Ф. Дзюба, член ради обласної асоціації директорів шкіл від дня її заснування (з травня 1987 року), учитель-методист, вчитель фізики. Навчальний заклад продовжив напрямок у розвитку технічного оснащення, зміцнення матеріальної бази, вивчення, впровадження і удосконалення передових методів і форм у навчально-виховній роботі.
 
За період існування школи як середньої, її стіни залишили 5 850 випускників, в тому числі з золотою медаллю 259 учнів, із срібною — 152 учні.
Так, у 2000 році школа виховала 20 медалістів.

У 1986 році вперше не лише в Лубнах, а і в області в школі було введено учнівське самоврядування, також у навчальному закладі одному з перших започатковано вивчення англійської мови вже з першого класу.

У теперішній час вже тривалий період у школі впроваджується рівневе диференційоване навчання. Диференціація в 10-11 класах підкріплюється профільним навчанням.

Лубенська ЗОШ I—III ступенів № 1 традиційно є базою для проходження педагогічної практики студентами Київського університету ім. Драгоманова, Полтавського педагогічного університету ім. Короленка, Кременчуцького і Прилуцького педагогічних училищ, Університета Григорія Сковороди в Переяславі..

Джерела та посилання 

 Сайт школи 
 Загальноосвітні навчальні заклади (Лубен) на Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради

1
Лубни
Навчальні заклади, засновані 1959